Como Túpac Amaru se conoce a:
 Túpac Amaru I (1545-1572), último inca de la dinastía rebelde de Vilcabamba y ancestro de Túpac Amaru II.
 Túpac Amaru II (José Gabriel Condorcanqui, 1738-1781), quien llevó a cabo la mayor revolución indígena en el continente americano.
Túpac Amaru III (Juan Bustamante Dueñas, 1808-1868), quien lideró una rebelión en el departamento peruano de Puno
 Túpac Amaru Shakur (1971-1996), rapero estadounidense.
Túpac Amaru, biopic peruano de 1984 sobre Túpac Amaru II.

Algunos movimientos políticos llevan ese nombre:
 La Organización Barrial Túpac Amaru, de Jujuy (Argentina).

Organizaciones catalogadas de terroristas que llevan el nombre:
 El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) (1984-1997), organización guerrillera armada de Perú.

Otros llevan en su nombre el derivativo "tupamaro", término usado despectivamente por los gobernantes españoles en América para referirse a los movimientos rebeldes de inspiración indigenista, posteriormente utilizado por organizaciones guerrilleras y movimientos sociales en Latinoamérica:

 El Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (1965-1989), un grupo político y guerrillero uruguayo.
 El Movimiento Tupamaro de Venezuela (1992-), grupo político venezolano de tendencia marxista-leninista.

Lugares:
 Distrito de Túpac Amaru, distrito de la Provincia de Canas, Cusco, Perú.
 Estadio Túpac Amaru, recinto deportivo de la ciudad de Sicuani, Cusco.

Música:
 el grupo de música tropical colombiana Los Tupamaros.